Воробьёвка () — село в Буландынском районе Акмолинской области Казахстана. Входит в состав Журавлевского сельского округа. Код КАТО — 114039200.

География 
Село расположено в южной части района, возле озера Талдыколь, на расстоянии примерно 87 километров (по прямой) к юго-западу от административного центра района — города Макинск, в 8 километрах к юго-западу от административного центра сельского округа — села Журавлёвка. 

Абсолютная высота — 284 метров над уровнем моря.

Ближайшие населённые пункты: село Журавлёвка — на востоке, село Жана-Турмыс — на юге, село Айнаколь — на юго-западе.

Близ села проходит автодорога областного значения КС-8 «Новый Колутон — Акколь — Азат — Минское».

Население 
В 1989 году население села составляло 452 человек (из них русские — 59%).

В 1999 году население села составляло 430 человек (197 мужчин и 233 женщины). По данным переписи 2009 года, в селе проживали 303 человека (142 мужчины и 161 женщина).

Улицы 
 ул. Воробьёвская,
 ул. Жастар,
 ул. Новая,
 ул. Новосёлов,
 ул. Сарыарка,
 ул. Целинная.

Решением акима Журавлевского сельского округа Буландынского района Акмолинской области от 16 ноября 2020 года № 2, зарегистрированное Департаментом юстиции Акмолинской области 20 ноября 2020 года № 8164 — в селе Воробьёвка были переименованы 2 улицы.

Примечания 

 

 

Населённые пункты по алфавиту
Населённые пункты Буландынского района